Le  désigne en France la portion d'une ville importante située aux alentours de sa mairie, dans ce cas dénommée hôtel de ville. Un quartier peut se voir attachées des institutions politiques ou administratives.

On s'intéressera aux lieux suivants.

 Limoges : quartier de l'Hôtel-de-Ville

 Marseille : l'Hôtel-de-Ville (en occitan : la Lòtja)

 Paris : quartier de l'Hôtel-de-Ville en , devenant section en  puis à nouveau quartier en  ; il existe aussi l'arrondissement de l'Hôtel-de-Ville depuis .

 Villeneuve-d'Ascq : Hôtel-de-Ville